Die Wahlen zur South West African Legislative Assembly 1965 waren die neunten und letzten Wahlen im Mandatsgebiet Südwestafrika. Sie fanden am 15. September 1965 statt.

Das Wahlrecht war gegenüber der letzten Wahl unverändert. Gewählt wurde in achtzehn Ein-Personen-Wahlkreisen. Wahlberechtigt waren weiterhin ausschließlich die weißen Einwohner, nicht die schwarze Bevölkerungsmehrheit.

Neben der National Party of South West Africa (NPSWA), die die letzten Wahlen, die Wahlen zur South West African Legislative Assembly 1961, gewonnen hatte, trat erneut die United National South West Party (UNSWP) an.

Wahlergebnisse nach Wahlkreisen 

Insgesamt waren 31.327 Stimmen abgegeben worden, darauf entfielen 10.087 auf den UNSWP und 21.240 auf die National Party of South-West Africa. Die SWANP gewann alle 18 Mandate.

Literatur 
 Zedekia Hgavirue: Political parties and interest groups in South West Africa (Namibia). 1972, 1997, ISBN 3-908193-00-1, S. 302.

Einzelnachweise 

Sudwest